У цій статті наведений список смартфонів за алфавітом, що працюють на операційній системі Android.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z Примітки

A

B

C

D

E

F

G

H

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

X

Z

Див. також 
 Шаблон:Пристрої на Android

Примітки